Een manier in de sport om een beslissing te forceren bij een gelijkstand:
Denksport
Tiebreak (darts)
Tiebreak (schaken)
Tiebreak (tennis)
Tie Break, een Oostenrijkse boyband